Сан-Жоакин () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Серрана. Входит в экономико-статистический микрорегион Кампус-ди-Лажис. Население составляет 23 236 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 885,608 км². Плотность населения — 12,3 чел./км². Город считается самым холодным городом в Бразилии, зарегистрирована температура −10 °C.

Праздник города — 7 мая.

История 
Город основан 7 апреля 1887 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 154.062.798,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.683,27 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,766 (данные: Программа развития ООН).

Климат 
Климат местности субтропический, категории Cfb по классификации Кёппена.

Панорама

См. Также 
 Снег в Бразилии (на английском языке)
 Урубиси
 Морро да церковь (на английском языке)

Муниципалитеты штата Санта-Катарина